obciąganie – plastyczne kształtowanie blach
 obciąganie – przygotowanie ściernic
 obciąganie – obróbka wykańczająca otworów
 obciąganie – wykonywanie obciągu wina lub piwa